Oláh József (1914–?) műfordító
 Oláh József (1930) történész. tanár
 Oláh József (1938) erdélyi magyar mérnök, műszaki szakíró
 Oláh József (1943) üzemmérnök, feltaláló
 Oláh József (1943) labdarúgó (Diósgyőr, Dunaújváros, MTK)
 Oláh József (1950) politikus (FKGP), Polgár volt polgármestere
 Oláh József (1949(?)–2012) atléta (paralimpiai arany- és bronzérmes).
 Oláh József (zenész)